Łubna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łubna est un village de la voïvodie de Mazovie
 Łubna est un village de la voïvodie de Poméranie